Allwyn steht für:

 Allwyn Cycle-Cars, ein ehemaliger britischer Automobilhersteller

Allwyn ist der Familienname folgender Personen:

 Astrid Allwyn (1905–1978), US-amerikanische Schauspielerin